Ad Salices va ser una petita ciutat de Mèsia, estació de la via romana, que lItinerari d'Antoní situa propera a la desembocadura del Danubi, a 43.000 passes d'Halmiris, i a 62.000 de Tomis.

Les planures pantanoses que l'envolten van ser l'escenari d'una sagnant batalla entre el got Fritigern i les forces de l'emperador Valent l'any 377 coneguda també com a batalla dels salzes (Ad Salices volia dir 'Els salzes'), dins del context de la Guerra gòtica.

Referències

Vegeu també 
 Batalla d'Ad Salices

Ciutats de Mèsia